ČEZ Aréna oder ČEZ Arena ist der Name folgender Multifunktionsarenen in Tschechien:

 ČEZ Aréna, früherer Name der Ostravar Aréna in Ostrava
 ČEZ Arena, früherer Name der enteria arena in Pardubice
 ČEZ Aréna, früherer Name der Logspeed CZ Aréna in Pilsen